Монсеррат Ломбард, или Монтсеррат Ломбард (; , Лондон, Англия) — британская актриса.

Она наполовину испанка и наполовину итальянка.

Биография 
Отец — Хесус Лопес (), испанский художник и пианист.

Её родители — любители оперы и назвали её в честь Монсеррат Кабалье. И, хотя она родилась и выросла в Лондоне, испанский и итальянский языки были для неё родными, это было первым что она выучила. Когда она пошла в начальную школу, она учила только английский язык. Позже овладела ещё и французским языком.

Актриса часто посещает Испанию. Для неё это как вторая родина.

Близкие и друзья зовут её «Монтс» ().

У неё был партнёр, Джеймс Э. Мэйт, певец и композитор из лондонской городской народной группы BARBAROSSA с 1999 года, и иногда Монтсеррат поёт гармонии с группой.

Личная жизнь 
В настоящее время Монтсеррат встречается с Джеймсом Кимберли Андерс Маколей Корденом.

Карьера в кинематографе 
Её фильмография включает постоянные роли в таких фильмах как «Любовное „мыло“», «Империя Романа» и «Прах к праху», в котором она сыграла роль женщины-констебля полиции Шарон «Шэз» Грейнджер.

Также её фильмография насчитывает фильмы, в которых она снялась как приглашённая актриса, такие как «Врачи», «Крутые истории», «Натан Барли», «Убийство в пригороде», «Убийства в Мидсомере» и роль в полнометражной драме «Туннель любви» производства телевизионной корпорации «ITV» вместе с Джеком Ди. Монтсеррат Ломбард также сыграла роль Лэвьи в эпизодах «Привет, Квеппю» и «Артефакт» научно-фантастического комедийного телесериала «Гипердвигатель» и Стиви (дочь главного героя, Томми Сэксондэйла в четвёртом эпизоде комедийного телесериала «Сэксондэйл» телевизионной корпорации «BBC Two». Она появляется в роли Леди Энн Вудсток в радио-комедии «За́мок».

Ломбард также появилась в нескольких сценических постановках, включая такие работы как «Люди, которые не устраивают званых обедов» вместе с Марком Стоббартом, снимавшимся в телесериале «55 градусов ниже нуля».

В 2005 году Ломбард сыграла Джун в короткометражном фильме «Ванильная песня», созданном студентами Национальной школы кино и телевидения Великобритании, также как короткометражный фильм Иана Скиэкэлуги «Запутанная ситуация». Она играла Музу в короткометражном фильме Уильяма Мэджера «Стилетто» 2008 года, финансируемом Советом по культуре и искусству «Apex Arts» и Производственным фондом Хичкока.

У неё есть небольшая роль в фильме Терри Гиллиама «Воображариум доктора Парнаса», где она играет роль подруги Салли. В 2009 году она задействована в съёмках фильма «Одноклассницы 2: Легенда о золоте Фриттона». Также c октября 2009 года шли съёмки финального, третьего сезона телесериала «Прах к праху». Премьера 3 сезона состоялась на телеканале «BBC One» 2 апреля 2010 года.

Фильмография актрисы 
 2002 — Врачи (телесериал) — Эпизод «Профессиональные риски» — Наталия
 2003 — Лондонский сонет — Молодые любовники — девушка
 2004 — Туннель любви (фильм) — Натали
 2005 — Крутые истории (телесериал) — Эпизод «Хроники Дэт-метала» — Белла
 2005 — Натан Барли (телесериал) — Эпизоды № 1.4 и 1.6 — Моника
 2005 — Убийство в пригороде (телесериал) — Эпизод «Ведьмы» — Мира Коппелл
 2005 — Ванильная песня (короткометражный фильм) — Джун
 2005 — Кэрри и Барри (телесериал) — Эпизод «Соревнование»
 2006 — Дело Чаттерлей — Бернадин Уолл
 2006 — Не ангелы (телесериал) — Эпизоды № 3.6 и 3.7 — Наталия
 2006 — Сэксондэйл (телесериал) — Эпизод № 1.4 — Стиви
 2007 — Империя Романа (телесериал) — Эпизоды № 1.2 — 1.6 — Никки
 2007 — Убийства в Мидсомере — Эпизод «Картина невиновности» — Филомена Белл
 2007 — Английский язык (с английскими субтитрами) (короткометражный фильм) — Вокал и тамбурин
 2006—2007 — Гипердвигатель (телесериал) — Эпизоды:— «Привет, Квеппю» (2006) — Лэвья;— «Артефакт» (2007) — Лэвья
 2005—2008 — Любовное «мыло» (телесериал) — Эпизоды:— «Должен быть какой-то выход отсюда» (2005) — Милли Рассел;— «Смерть и медсёстры» (2005) — Милли Рассел;— «Отражение водоёма» (2005) — Милли Рассел;— «Они не двигаются» (2005) — Милли Рассел;— «Держи пять» (2005) — Милли Рассел;— «Война это Ад» (2005) — Милли Рассел;— «Дым и тени» (2008) — Милли Рассел;— «Интегрированная логистика» (2008) — Милли Рассел;— «Обманщик мечты» (2008) — Милли Рассел;— «Убийца под угрозой» (2008) — Милли Рассел;— «Драные когти» (2008) — Милли Рассел;— «Искушённая леди» (2008) — Милли Рассел;— «Зелёная вдова» (2008) — Милли Рассел;— «Залив Лоботомия» (2008) — Милли Рассел;— «Поцелуй смерти» (2008) — Милли Рассел;— «Так или иначе, чей это Бог ?» (2008) — Милли Рассел;— «Дом» (2008) — Милли Рассел
 2008 — Стилетто (короткометражный фильм) — Муза
 2008 — Царапина (короткометражный фильм) — Сьюзен
 2009 — Воображариум доктора Парнаса — Подруга Салли
 2008—2010 — Прах к праху (телесериал) — Женщина-констебль полиции Шарон «Шэз» Грейнджер
 2009 — Преследование Бена Чэдза — Иззи
 2009 — Одноклассницы 2: Легенда о золоте Фриттона — Зои
 2010 — The Savage Canvas (короткометражный фильм)
 2011 — Борджиа (телесериал, Канада — Венгрия — Ирландия)
 2011 — Weighed In: The Story of the Mumper

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Монтсеррат Ломбард в The SpotLight
 Профиль актрисы в Facebook
 Независимый фан-сайт

Певцы и певицы Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании
Актрисы озвучивания Великобритании